Arroyito bezeichnet:

 Arroyito (Córdoba), Stadt in Argentinien
 Arroyito (Neuquén), Ort in Argentinien
 Lisandro de la Torre (Rosario), genannt Arroyito, Stadtteil von Rosario, Argentinien
 Arroyito (Bolivien), Ort im Departamento Santa Cruz, Bolivien